Бистрец () — село в Болгарии. Находится в Бургасской области, входит в общину Средец. Население составляет 129 человек (2022).

География 
Деревня Бистрец расположена в горах Странджа, в 16 км от городского центра Средеца и в 46 км от областного центра Бургаса. Рядом с деревней протекает река Средецка. Ближайшие населённые пункты — Проход, Драка и Кубадин.

Примечания 

Сёла Бургасской области